Новая — деревня в Омском районе Омской области России. Входит в состав Калининского сельского поселения.

География 
Населённый пункт находится на юге центральной части Омской области, в лесостепной зоне, в пределах Барабинской низменности, на расстоянии примерно 28 километров (по прямой) к юго-востоку от посёлка Ростовка, административного центра района. Абсолютная высота — 115 метров над уровнем моря.

Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51,5 %, женщины — соответственно 48,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 48 % из 123 чел., казахи — 38 %.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из трёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Омского района